Lester Harrison (1904-1997), allenatore di pallacanestro statunitense
Les Harrison (?), dirigente sportivo canadese